Пьетро Фанна (, 23 июня 1958, Гримакко) — итальянский футболист, играл на позиции полузащитника. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

Выступал, в частности, за клубы «Ювентус» и «Интернационале», а также национальную сборную Италии.

Пятикратный чемпион Италии. Обладатель Кубка Италии.

Клубная карьера 
Родился 23 июня 1958 года в городе Гримакко. Воспитанник футбольной школы клуба «Удинезе».

Во взрослом футболе дебютировал в 1975 году выступлениями за команду клуба «Аталанта», в которой провел два сезона, приняв участие в 55 матчах чемпионата.

Своей игрой привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Ювентус», к составу которого присоединился в 1977 году. Сыграл за «старую сеньору» следующие пять сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Ювентуса», был основным игроком команды. За это время трижды завоевывал титул чемпиона Италии, становился обладателем Кубка Италии.

В течение 1982—1985 годов защищал цвета команды клуба «Верона». За это время добавил к списку своих трофеев ещё один титул чемпиона Италии.

В 1985 году заключил контракт с клубом «Интернационале», в составе которого провел следующие четыре года своей карьеры. Играя в составе «Интернационале» также в основном выходил на поле в основном составе команды.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Верона», в составе которого уже выступал ранее. Пришёл в команду в 1989 году, защищал её цвета до прекращения выступлений на профессиональном уровне в 1993 году.

Выступления за сборные 
В течение 1976-1980 годов привлекался в состав молодежной сборной Италии. На молодежном уровне сыграл в 13 официальных матчах, забил 3 гола.

С 1979 по 1980 год защищал цвета олимпийской сборной Италии. В составе этой команды провел 6 матчей, забил 3 гола. В составе сборной — участник футбольного турнира на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе.

В 1983 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 3 года, провел в форме главной команды страны 14 матчей.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру, вернувшись к футболу после небольшого перерыва, в 1998 году, войдя в тренерский штаб клуба «Верона».

Последним местом тренерской работы был клуб «Венеция», в котором Пьетро Фанна был одним из тренеров главной команды до 2002 года.

Титулы и достижения 
  Чемпион Италии (5):
 «Ювентус»: 1977-78, 1980-81, 1981-82
 «Верона»: 1984-85
 «Интернационале»: 1988-89
  Обладатель Кубка Италии (1):
 «Ювентус»: 1978-79

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии. 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Ювентус»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Венеция»
Тренеры ФК «Эллас Верона»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года